Christianitas – nazwa chrześcijańskiej cywilizacji średniowiecznej
 Christianitas – kwartalnik społeczno-kulturalny